Hiro (motorfietsen), een Italiaans merk van motorfietsen en inbouwmotoren.
 Hiro (gitarist), een Japanse gitarist.
 Hiro (fotograaf), een Amerikaanse fotograaf, levend van 1930 tot 2021.
 Hiro (film), Canadees/Japanse korte film uit 2005.
 Hiro (Italiaanse televisiezender), Italiaanse jeugdzender.
 Hiro (robot), Japanse humanoide robot.
 HIRO (omroep), Humanitaire- en Idealistische Radio Omroep